Пётр Михайлович Судиловский (13 февраля 1928 год, деревня Судилы — 14 февраля 2000 год, Минск) — генеральный директор производственного объединения «Белорускалий» Министерства химической промышленности СССР, Минская область, Белорусская ССР. Герой Социалистического Труда (1974). Лауреат Государственной премии Белорусской ССР (1974). Полный кавалер Знака «Шахтёрская слава».

Биография 
Родился в 1928 году в крестьянской семье в деревне Судилы Климовичского района Могилевской области. С 1943 в рядах Красной армии, участник Великой Отечественной войны. После демобилизации поступил на учёбу в Минский политехнический техникум, который окончил в 1948 году. Окончил Ленинградский горный институт (1954). После института работал инженером в городе Кировск Мурманской области на комбинате «Апатиты».

С 1962 года проживал в Солигорске, где работал инженером, главным маркшейдером 2-го рудоуправления (1962—1969). Первый секретарь Солигорского ГК КПБ (1969—1971), генеральный директор РУП "ПО «Беларуськалий» (1972—1982). Без отрыва от производства окончил в 1977 году Институт управления народного хозяйства СССР.

Под его руководством в объединении «Беларуськалий» были внедрено новое производство калийных удобрений, построены мощности Четвёртого рудоуправления и различные социальные объекты в Солигорске. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1974 года за выдающиеся успехи в выполнении и перевыполнении планов 1973 года и принятых социалистических обязательств был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1976 года — директор Центрального Государственного исторического архива при Совете Министров Белорусской ССР.

В 1976 году избирался делегатом XXV съезда КПСС, XXVIII и XXIX съездов Компартии Белоруссии.

Умер в 2000 году в Минске.

В его честь названа одна из улиц города Солигорска.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1974 года
 Орден Ленина
 Орден Отечественной войны 2 степени (11.03.1985)
 Орден Трудового Красного Знамени (25.08.1971)
 Орден Дружбы народов (15.05.1986)
 Орден «Знак Почёта» (28.05.1966)

Примечания

Литература 
 Белорусская ССР. Краткая энциклопедия. Т. 5. Биографический справочник. Мн., 1982. С. 607.
 Ермоленко В. А. Горные инженеры Беларуси — питомцы Санкт-Петербургского горного института. Мн., 1998. С. 38.

Ссылки 

 Биографические сведения
 Геологи Белоруссии// Белорусский геологический портал
 Ими гордится Климовщина

Делегаты XXV съезда КПСС
Беларуськалий